Бар () — ярмарочная община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Швабия в районе Айхах-Фридберг и непосредственно подчиняется управлению административного сообщества Пёттмес.  Официальный код — 09 7 71 176.

 

 территория —   га;
 население  —   чел.;
 плотность населения —   чел./км²;
 землеобеспеченность с учётом внутренних вод —   м²/чел.
Община образована 1 января 1994 года.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная страница

Район Айхах-Фридберг
Города Баварии